Нижче наведено список 50 муніципалітетів провінції Вібо-Валентія. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Вібо-Валентія